Тіна Писник була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Анхелес Монтоліо.

Монтоліо потім виграла титул, перемігши у фіналі Маріану Діас-Оліву з рахунком 3–6, 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Кім Клейстерс (фінал)
  Сандрін Тестю (півфінал)
  Анхелес Монтоліо (переможниця)
  Сільвія Талая (1-ше коло)
  Марлен Вайнгартнер (чвертьфінал)
  Мейлен Ту (2-ге коло)
  Ай Суґіяма (2-ге коло)
  Наталі Деші (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Croatian Bol Ladies Open 2001 Draw 

2001
Тур WTA 2001